Un proxy (representante) es un agente o sustituto autorizado para actuar en nombre de otra persona (máquina o entidad) o un documento que lo autoriza a hacerlo y puede utilizarse en los siguientes contextos.

 servidor proxy.
 proxy ARP, técnica de enrutamiento.
 variable proxy de estadística.
 proxy climático.
 patrón estructural.
 guerra subsidiaria, también conocida como guerra proxy.
 Ergo Proxy, anime de ciencia ficción.